Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди женщин 1999 года проведён с 17 по 26 ноября в городе Стадсканал общины Стадсканал провинции Гронинген. Барраж (дополнительный матч) сыгран с классическим контролем времени с 17 по 19 декабря.

Соревнования проходили по круговой системе. Участницы проводили по одной игре в день. 21 ноября был днём отдыха. Соревновались 10 участниц, самой опытной из которых была Барбара Грас, для которой это был 26-й турнир.

Победила Нина Хукман-Янковская — четвёртая чемпионка за 4 года.

Прошлогодняя чемпионка Таня Чуб — вторая, 11-кратная чемпионка Карен Ван Лит — третья.

Чтобы решить, кто будет занимать четвертое место, гарантирующее место в финале следующего года, был проведен барраж (дополнительный матч). Его выиграла Эрна Вандерс и заняла четвертое место.

Результаты 
В случае равенства очков второй критерий — число побед, третий — Коэффициент Соннеборна — Бергера.

Для определения 4-го места, который дает право на участие в финале в следующем году, потребовалось сыграть барраж (дополнительный матч).

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов
 барраж
 фрагменты чемпионата

1999 год в шашках
ноябрь 1999 года
декабрь 1999 года
Спорт в Нидерландах в 1999 году
женщины 1999